Scuderia Modena Lamborghini —  итальянская автогоночная команда, .

История

Ссылки 
 Энциклопедия F1

Lamborghini
Команды Формулы-1
Поставщики двигателей Формулы-1